

Населені пункти та їхні частини
 Щепанкі — село в гміні Яблоново-Поморське Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щепанкі — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щепанкі — село в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щепанкі — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Щепанкі — село в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Щепанкі — частина села Плуди в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Щепанкі — частина села Ґжехиня в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Щепанкі — частина села Кобиляки-Корише в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Щепанкі — частина села Руткі-Маршевиці в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки